A Imprensa de Ciências Sociais é a editora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. O seu catálogo organiza-se em torno das disciplinas convencionais: Antropologia, Ciência Política e Relações Internacionais, Economia, Demografia, Geografia, História, Sociologia, mas contempla também obras inter-disciplinares que cruzam e conjugam diferentes perspectivas e metodologias. Publicam trabalhos de elevada qualidade científica resultantes de projectos de investigação ou de encontros académicos, bem como outras obras de mérito e com potencial didáctico nas ciências sociais e humanidades. As publicações são seleccionadas mediante apreciação do conselho científico e após consulta a especialistas nacionais e internacionais.

Editoras de Portugal